Бере — назва групи сортів груші.

 Бере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об.
 Бере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.

Див. також 
 Бере-сюр-Со
 Бере-Богюе